Kuniharu Nakamoto – ex calciatore giapponese
 Satoshi Nakamoto – pseudonimo dell'inventore della criptovaluta Bitcoin
 Shūhei Nakamoto – ingegnere giapponese
 Suzuka Nakamoto – idol giapponese